

Aziende 
 Carl Walther Sportwaffen – azienda tedesca di armi
 Walther-Werke – fabbrica tedesca operante durante il nazismo
 Walthers – azienda statunitense di fermodellismo

Persone 
 Walther – nome con cui è chiamato solitamente il poeta medievale Walther von der Vogelweide, minnesanger in medio alto tedesco
 Bernard Walther – astronomo tedesco
 Carl Walther – imprenditore e inventore tedesco
 Eric Walther – pentatleta tedesco
 Fritz Walther – imprenditore e inventore tedesco
 Gerda Walther – filosofa e parapsicologa tedesca
 Gesine Walther – atleta tedesca
 Hertha von Walther – attrice tedesca
 Johann Jakob Walther – musicista tedesco
 Johann Gottfried Walther – compositore tedesco

Altro 
 Walther – nome proprio di persona maschile variante di Walter
 Cratere Walther – cratere lunare
 Walther – famiglia tedesca di scultori
 Walther o Waltharius – poema epico in lingua latina
 Herbert-Walther-Preis – premio tedesco-statunitense in ambito scientifico

Pagine correlate 
 Walter

Altri progetti